Le commandant Miles est un personnage du manga Fullmetal Alchemist.

Miles est le second du Général de division Armstrong à la forteresse de Briggs. Il porte constamment des lunettes de soleil pour cacher ses yeux rouges étant en partie Ishbal, même s'il est d'origines ethniques diverses, ce sont les caractéristiques Ishbals qui sont les plus prononcées. Alors que tous les officiers Ishbals ont été exécutés lors du génocide, Miles a survécu, d'une part parce qu'il n'est pas entièrement Ishbal, ensuite parce que servant sous les ordres du Général Armstrong ; cette dernière le veut à ses côtés parce que ses différentes origines ethniques lui donnent un point de vue différent du sien, elle qui n'a vécu qu'à Amestris.

Son histoire permettra aux frères Edward et Alphonse Elric de comprendre que le général Armstrong n'est pas qu'une chef tortionnaire et autoritaire mais qui sait également être juste.

C'est également lui qui s'occupera de Kimblee après son arrivée à Briggs.

Miles est très fidèle envers le Général Armstrong comme tous les soldats de Briggs.

Après la bataille finale, il aura pour mission de superviser la réhabilitation d'Ishval aux côtés de Scar.

Personnage de Fullmetal Alchemist
Militaire de fiction